Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 24 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Hafjell. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Włoszka Deborah Compagnoni, srebro wywalczyła Niemka Martina Ertl, a brąz zdobyła Vreni Schneider ze Szwajcarii.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994